Петро́вское — деревня в Рамешковском районе Тверской области, сельское поселение Ильгощи.

Расположена на острове среди Оршинско-Петровских озёр: с запада — озеро Глубокое, с востока — залив Озерце озера Великого, южнее деревни остров омывается озером Белым. Сами озёра находятся в центре крупнейшего в Тверской области болотного массива Оршинский Мох.

Рядом находятся ещё 2 деревни — Заречье и Остров. Все три островные деревни называют Петроозерье.

Добраться сюда автотранспортом можно только по зимнику (2-4 месяца в году), в остальное время только пешком или часть пути водой на лодке. До ближайшего села Сутоки около 11 км, до Твери по прямой всего 40 км.

C начала 2000-х годов постоянного населения в Петровском нет. Опустели и соседние деревни.

История 
Из писцовой книги 1539 года известно, что Петроозерье входило в Шезский стан, население платило оброк Тверскому Великому князю Симеону Бекбулатовичу. Все озёра были взяты на учёт и сдавались крестьянам на оброк в 25 рублей за год. В это же время здесь существовал монастырь. В XVII веке, во времена раскола, сюда бежали старообрядцы. В XVIII веке монастыря и раскольников уже нет, в 1724 году в селе Петровском построена деревянная, рубленая в крюк, Казанская церковь (разобрана в 1950-х годах).

В 1859 году Петровское — владельческое село, 10 дворов, 101 житель. В 1887 году село Петровские Озёра центр Петровско-Озерского прихода Горицкой волости Корчевского уезда, в нём 13 дворов, 74 жителя.

В 1900 году в селе и двух деревнях Петроозерья было 48 дворов, проживало 352 человека. Островитяне занимались земледелием, рыбной ловлей, сбором брусники и клюквы. Занимались местными промыслами: делали лодки, плели сети. Рыбу и ягоды вывозили зимой и продавали на рынках.

В 1918 году создан Петроозерский сельский Совет, просуществовавший до 1951 года. Во время коллективизации в каждой из деревень были созданы колхозы: в Петровском — им. Кирова, в Острове — им. Челюскина, в Заречье — «Красный моряк». В это время здесь были школа, медпункт, клуб. В 1960 году Петроозерье вошло в состав колхоза «Ильич» с центром в Сутоках.

В 1990-е годы с проложенной в советское время через болота электролинии сняли провода, сгорел мост между Заречьем и Петровским. Деревня Петровское первая лишилась постоянных жителей, затем Остров. В 2010 году один человек жил в Заречье.

Население

Достопримечательности 

Почти исчезнувший удивительный островной мир со своим укладом, со своеобразными постройками.

На сельском кладбище могила неизвестного лётчика (1942 год).

Примечания

Источники

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область» 
 
 
  вот даже как.

Населённые пункты Рамешковского района